Bansari (Bansari)
 Bansari (Bulu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing